Kevin Robert Lalande (né le  à Kingston dans la province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but. Il est naturalisé biélorusse le  par le président Alexandre Loukachenko.

Biographie 
Après avoir débuté dans le junior A avec les Hawks de Hawkesbury, pensionnaires de la Ligue centrale de hockey junior A, il rejoint en 2004 les Bulls de Belleville dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2005, il est choisi au cinquième tour, à la  au total par les Flames de Calgary. En 2007, il passe professionnel avec les Flames de Quad City, club-école des Flames dans la Ligue américaine de hockey. Il passe deux saisons à naviguer entre cette ligue et le niveau inférieur, l'ECHL, avant de gagner sa place comme titulaire chez le Crunch de Syracuse lors de la saison 2009-2010. Il part en Europe en 2010 et intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov dans la KHL. Il représente la Biélorussie au niveau international.

Transactions

  : échangé aux Blue Jackets de Columbus par les Flames de Calgary en retour d'un choix de  au repêchage de 2009 (qui sélectionnent Garrett Wilson).

Statistiques

En club

|-
| 2003-2004 || Hawks de Hawkesbury || CJHL || 35 || 15 || 17 || 3 ||  || 105 || 3,13 || 89,7 || 3 || || 6 || || || 286 || 19 || 3,99 || || 0 || 
|-
| 2003-2004 || Bulls de Belleville || LHO || 3 || 1 || 2 || 0 || 133 || 15 || 6,77 || 83,3 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || Bulls de Belleville || LHO || 30 || 15 || 10 || 4 ||  || 79 || 2,64 || 92,0 || 1 || || 2 || 0 || 2 || 120 || 8 || 4,00 || 89,6 || 0 ||
|-
| 2005-2006 || Bulls de Belleville || LHO || 50 || 24 || 17 || 5 ||  || 143 || 3,08 || 91,6 || 3 || || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2006-2007 || Bulls de Belleville || LHO || 48 || 27 || 17 || 3 ||  || 139 || 3,01 || 91,9 || 3 || || 15 || 10 || 1 || 989 || 42 || 2,55 || 93,0 || 1 ||
|-
| 2007-2008 || Flames de Quad City || LAH || 7 || 2 || 3 || 0 || 360 || 20 || 3,34 || 88,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2007-2008 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 27 || 17 || 5 || 4 ||  || 55 || 20,5 || 93,2 || 3 || 2 || 20 || 13 || 6 ||  || 48 || 2,52 || 90,8 || 0 || 2 
|-
| 2008-2009 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 21 || 9 || 8 || 2 ||  || 47 || 2,39 || 92,5 || 3 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Flames de Quad City || LAH || 6 || 4 || 1 || 1 || 340 || 11 || 1,94 || 92,9 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH || 15 || 9 || 5 || 1 || 848 || 32 || 2,26 || 92,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH || 56 || 25 || 24 || 2 ||  || 146 || 2,86 || 91,2 || 3 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Vitiaz Tchekhov || KHL || 45 || 10 || 26 || 5 ||  || 117 || 2,96 || 90,3 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || HK Dinamo Minsk || KHL || 36 || 16 || 12 || 5 ||  || 80 || 2,40 || 91,3 || 4 || 0 || 2 || 0 || 1 || 106 || 4 || 2,26 || 90,5 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || HK Iounost Minsk || VHL || 13 ||  ||  ||  || 794 ||  || 2,34 || 92,0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Minsk || KHL || 8 || 1 || 7 || 0 || 448 || 71 || 4,28 || 86,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Minsk || KHL || 25 || 6 || 16 || 1 ||  || 71 || 3,16 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 23 || 16 || 3 || 2 ||  || 30 || 1,39 || 93,4 || 6 || 2 || 11 || 6 || 4 || 611 || 17 || 1,67 || 92,9 || 2 || 0 
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Minsk || KHL || 18 || 4 || 8 || 4 || 985 || 45 || 2,74 || 90,5 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 6 || 2 || 2 || 1 || 304 || 11 || 2,17 || 89,3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 25 || 3 || 7,20 || 78,6 || 0 || 0

En équipe nationale

| 2014 ||  || Championnat du monde || 5 || 241 || 6 || 1,25 || 93,8 || 0 || 0 || 
|-
| 2015 ||  Biélorussie || Championnat du monde || 7 || 391 || 21 || 3,22 || 89,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2016 ||  Biélorussie || Championnat du monde || 3 || 125 || 15 || 7,20 || 75,0 || 0 || 0 || 
|-
| 2017 ||  Biélorussie || Qualifications pour les JO 2018 || 2 || 68 || 5 || 3,53 || 89,7 || 0 || 0 ||  (non qualifié)
|-
| 2017 ||  Biélorussie || Championnat du monde || 5 || 292 || 17 || 3,49 || 88,2 || 0 || 0 ||

Notes et références

Voir aussi

Naissance en février 1987
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Flames de Quad City
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Dinamo Minsk
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou